

Marque 
 Ricqlès, marque d'origine française de produits alimentaires à base de menthe, alcoolisés ou non.

Patronymes 
Ricqlès ou de Ricqlès est un nom de famille notamment porté par :
 Armand de Ricqlès (1938-), paléontologue et biologiste français.